Нгуру может означать:

 Нгуру — горы в Восточной Африке.
 Нгуру (Нигерия) — город в Нигерии.
 Нгуру —  у маори.

См. также 
 И Густи Нгурах Рай